Ladislav Koubek – calciatore cecoslovacco
 Miroslav Koubek – allenatore di calcio ed ex calciatore ceco
 Stefan Koubek – allenatore di tennis ed ex tennista austriaco
 Tomáš Koubek – calciatore ceco